Karl Adolf, hertig av Värmland, född klockan 23.30 den 3 juli 1798 på Stockholms slott, död där klockan 09.30 den 10 juli 1798, var en svensk prins.

Han föddes som ende son till hertigparet av Södermanland, sedermera kung Karl XIII och drottning Charlotta, men dog knappt en vecka efter födseln. Gustav IV Adolf bar barnet till nöddopet som förrättades av hertigens hovpredikant Gustaf Murray. Tre dagar efter dödsfallet begravdes Karl Adolf i Riddarholmskyrkan i Stockholm.

Marianne Ehrenström skriver i sina otryckta memoarer: "Om detta barn hade fått leva, skulle hertigen förklarat det som arvtagare till tronen och han skulle inte ha glömt att stödja sig på de falska och sanna [?] rykten, som spritts angående Gustav Adolfs illegitimitet till förmån för hans så kallade egna son".

Källor

Noter

Tryckta källor 

 
 

Födda 1798
Avlidna 1798
Huset Holstein-Gottorp
Svenska prinsar
Män
Gravsatta i Riddarholmskyrkan
Mottagare av Serafimerorden
Avlidna i barndomen
Hertigar av Värmland